Инжене́рный мост — название мостов в различных населённых пунктах России.

 Инженерный мост — мост через реку Пскову во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 1-й Инженерный мост — мост через реку Мойку.
 2-й Инженерный мост — мост через ныне засыпанный Воскресенский канал по правой набережной реки Фонтанки.

См. также 
 Инженерная улица
 Инженерная площадь — площадь в Петрозаводске